Regények
Az elveszett világ, Arthur Conan Doyle regénye

Mozifilmek
 Az elveszett világ: Jurassic Park 1997-ben bemutatott amerikai kalandfilm 
 Az elveszett világ kalandorai 1998-ban bemutatott amerikai kalandfilm
 Az elveszett világ 2001-ben bemutatott angol-amerikai-német kalandfilm

Tévéfilmsorozatok
 Az elveszett világ 1999 és 2002 között futott amerikai-ausztrál-kanadai-új-zélandi televíziós kalandfilmsorozat
 Elveszett világ 2002-ben bemutatott francia-kanadai-luxemburgi televíziós animációs kalandfilmsorozat